Николай Дмитриевич Фёдоров (1918—1944) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Николай Фёдоров родился 7 мая 1918 года в селе Новиково (ныне — Бийский район Алтайского края). Окончив школу, работал сначала в колхозе, затем в сельском совете. В феврале 1940 года Фёдоров был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В боях три раза был ранен.

К апрелю 1944 года старший сержант Николай Фёдоров командовал пулемётным расчётом 848-го стрелкового полка 267-й стрелковой дивизии 63-го стрелкового корпуса 51-й армии 4-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Крыма. 8 апреля 1944 года расчёт Фёдорова одним из первых переправился через озеро Айгульское в Красноперекопском районе и открыл огонь из пулемёта, нанеся противнику большие потери. В том бою Фёдоров получил ранение, но продолжал сражаться, пока не погиб. Похоронен в братской могиле в селе Красноармейское Красноперекопского района Крыма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» старший сержант Николай Фёдоров посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденом Ленина и медалью.

В честь Фёдорова названа улица в его родном селе.

Примечания

Литература 
 
 Боевая слава Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1984.
 Кузнецов И. И., Джога И. М. Золотые Звёзды Алтая. — Барнаул, 1982.

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Красноперекопском районе